Do soutěže čtyřhry juniorů na melbournském Australian Open 2016 nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl australský pár Jake Delaney a Marc Polmans, jehož členové nestartovali pro věkové omezení.

Vítězem se stala australská nenasazená dvojice Alex de Minaur a Blake Ellis, kteří ve finále zdolali česko-slovenské turnajové osmičky Patrika Rikla s Lukášem Kleinem. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad 3–6 a 7–5, rozhodl o vítězích až supertiebreak těsným dvoubodovým rozdílem míčů [12–10]. Česko-slovenská dvojice v něm přitom vedla 8:5 a za stavu 9:8 nevyužila mečbol.

Pro oba australské šampiony znamenal titul premiérovou grandslamovou trofej kariéry. Každý z nich si do juniorského kombinovaného žebříčku ITF připsal 270 bodů.

Nasazení párů 
  Čung Junseong /  Máté Valkusz (2. kolo)
  Jurabek Karimov /  Stefanos Tsitsipas (1. kolo)
  Jay Clarke /  Miomir Kecmanović (1. kolo)
  Youssef Hossam /  Alberto Lim (2. kolo)
  Ulises Blanch /  Gian Marco Moroni (2. kolo)
  Geoffrey Blancaneaux /  Ugo Humbert (2. kolo)
  Félix Auger-Aliassime /  Jack Mingjie Lin (1. kolo)
  Lukáš Klein /  Patrik Rikl (finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Australian Open 2016
Juniorský tenis v roce 2016